Soestia är ett släkte av ryggsträngsdjur. Soestia ingår i familjen bandsalper. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bandsalper
Soestia